

Codici 
 wtf – codice ISO 639-3 della lingua dumpu

Internet 
 wtf – programma Unix che traduce gli acronimi nella loro forma estesa

Musica 
 WTF?! – album dei KMFDM del 2011
 WTF – singolo di Hugel del 2018

Altro 
 World Taekwondo Federation – federazione sportiva, poi rinominata World Taekwondo